Antoni Niedenthal (1894-1976), oficer
 Chris Niedenthal (1950-), fotograf
 Jan Niedenthal (1906-1976), prokurator, żołnierz, urzędnik
 Marian Niedenthal (1891-), inżynier, oficer